Пáвел Михáйлович Петрáков (род. 1 декабря 1958, с. Заречное, Саратовская область) — глава Балашовского муниципального района, бывший генеральный директор ЖБК-8 в городе Балашов, первый заместитель секретаря Балашовского отделения партии «Единая Россия», член Балашовского политсовета.

Биография 
Павел Петраков окончил Саратовский политехнический институт по специальности инженер-механик; кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал сразу после окончания школы: работал водителем в Балашовском грузовом автотранспортном предприятии.

В 1977—1979 гг. служил в ракетных войсках стратегического назначения. После окончания учёбы работал в грузовом автотранспортном предприятии на инженерных должностях.

В 1989 году получил предложение перейти работать в горком КПСС.

С 1990 года на протяжении двух лет занимал пост главного инженера Балашовского пассажирского автотранспортного предприятия.

В 1992 году назначен на должность первого заместителя главы администрации города Балашова, а в 1996 году переведен первым заместителем главы администрации города Балашова и Балашовского района.

С 1997 года по 2000 год возглавлял отделение Федеральной миграционной службы по Саратовской области.

С 2000 по 2002 гг. занимал должность руководителя Департамента федеральной службы занятости населения по Саратовской области.

С 2002 по 2004 гг., с октября 2005 по апрель 2017 гг. является генеральным директором Балашовского завода ЖБК-8.

С 2004 года по 2005 год занимал пост главы администрации Балашовского муниципального района.

С 1988 года неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов города Балашова и Балашовского района, а в марте 2006 года избран депутатом Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

С 2007 года по 2010 год являлся председателем комитета по законности и местному самоуправлению Собрания Балашовского муниципального района. Является членом Попечительского совета гимназии имени Ю. А. Гарнаева города Балашова.

С 2010 года по 2016 год — председатель Общественного Совета Балашовского района.

С октября 2016 года по 24 апреля 2017 года — председатель Собрания депутатов Балашовского района.

С 24 апреля 2017 года стал исполняющим обязанности главы Балашовского муниципального района.

Женат на Петраковой Елене Александровне. Воспитывает дочь и сына.

Награды 
 Почётная грамота и Почётный знак Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».
 Почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Примечания 

Выпускники вузов Саратова
Выпускники Саратовского технического университета
Ракетчики РВСН СССР и России
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Директора промышленных предприятий
Персоналии:Балашовский район
Политики Саратовской области